Šoustal je české příjmení rozšířené především na Moravě, ponejvíce v Třebíči, Prostějově, Olomouci a v Brně. Na Slovensku je velmi zřídkavé, vyskytuje se v Žilině, Veľkém Krtíši a v Bratislavě.

Známí nositelé 
 Antonín Šoustal (1890–1919), český voják, příslušník československých legií v Rusku, v Brně je na jeho počest pojmenována ulice
 Farář Šoustal z Babovřesků

Reference 

Česká příjmení